Матошевич — южнославянская фамилия.

Представители:
 Матошевич, Вальтер (род. 1970) — хорватский гандболист.
 Матошевич, Маринко (род. 1985) — австралийский теннисист.